Nostrand Avenue – stazione della metropolitana di New York della linea IND Fulton Street
 Nostrand Avenue – fermata della metropolitana di New York della linea IRT Eastern Parkway